Tarazona – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Aragona
 Tarazona de Guareña – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Tarazona de la Mancha – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Tarazona y el Moncayo – comarca dell'Aragona